Čarodějka může být:
 žena která provozuje čarodějnictví

kultura
 
Čarodějka z Portobella
 Čarodějka každým coulem

Související rozcestníky 
 Čarodějky
 Čarodějnice (rozcestník)